Kalniņš (masculin) ou Kalniņa (féminin) est un patronyme letton porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alfrēds Kalniņš (né en 1988), joueur letton de tennis ;
 Gatis Kalniņš (né en 1981), footballeur international letton ; 
 Imants Kalniņš (né en 1941), compositeur letton ;
 Ivars Kalniņš (né en 1948), acteur letton ; 
 Jānis Kalniņš (1904-2000), compositeur, chef d'orchestre letton ;
 Juris Kalniņš (1938-2010), joueur letton de basket-ball
 Pēteris Kalniņš (né en 1988), lugeur letton 
 Rolands Kalniņš (1922-2022), réalisateur letton ; 

Patronyme letton